Koeplein, tegenwoordig: Oude Raadhuisplein (Kampen)
Koeplein (Leeuwarden)